Röthbach steht für:
 Röthbach (Obersee), Bach, der bei Fischunkel in der Gemeinde Schönau am Königssee, im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land, im Einzugsbereich des Obersees versickert, siehe Röthbachfall
 Röthbach (Sims), linker Zufluss der Sims (Fluss) nach der Pulvermühle, Gemeinde Stephanskirchen, bayerischen Landkreis Rosenheim, Bayern siehe
 Röthbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn in Bad Brückenau, im bayerischen Landkreis Bad Kissingen, siehe Sinn (Fluss)

Siehe auch:
 Röttbach (Begriffsklärung)
 Rothbach
 Röthebach